Stocklasa ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Stocklasa (* 1979), Liechtensteiner Fußballspieler
 Michael Stocklasa (* 1980), Liechtensteiner Fußballspieler